Abratzky ist der Familienname folgender Personen:

 Constanze Abratzky (* 1961), deutsche Fernsehmoderatorin
 Sebastian Abratzky (1829–1897), Bezwinger der Festung Königstein